

Cinema 
 Kamenný most – film del 1996, diretto da Tomáš Vorel

Geografia 
Kamenný Most – comune ceco del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Kamenný Most – comune slovacco del distretto di Nové Zámky, nella regione di Nitra